Universitat de Perpinyà (1350-1793) 
 Universitat de Perpinyà Via Domícia, institució d'ensenyament superior de caràcter públic amb seu a Perpinyà (Catalunya Nord) oberta els anys 1970